Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру Bank of the West Classic 1999, який проходив удвадцять восьме.

Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу Звєрєва не брали участі. Девенпорт грала в парі з Коріною Мораріу і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна Курнікова і Олена Лиховцева з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Курнікова О Лиховцева
| RD1-score01-1=69
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=77| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Крістя А Губер
| RD1-score02-1=711| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=65
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М Дрейк Л Флемінг
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е Фрейзер К Шлукебір
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= І Спирля К Віс
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Блек А Молік
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Kunce А-Г Сідо
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= А Кетцер К По
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Б Шетт П Шнідер
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ч Рубін С Тестю
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Тіна Кріжан К Среботнік
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т Танасугарн О Татаркова
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Л Девенпорт К Мораріу
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{nowrap| А Курнікова О Лиховцева}}
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А Кетцер К По
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Л Девенпорт К Мораріу
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Л Девенпорт К Мораріу
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 

 Кваліфікувалися 
  Морін Дрейк /  Луїс Флемінг

Кваліфікаційна сітка

{{8 Команд без 3-го
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Морін Дрейк Луїс Флемінг
| RD1-score1=8
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2=6
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Аманда Огастус Ребекка Єнсен
| RD1-score3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Анна Кремер Мейлен Ту
| RD1-score4=w/o
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Джейн Чі Джолен Ватанабе
| RD1-score5=0
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Nikola Hübnerová Джулі Сміт
| RD1-score6=8
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Мелісса Маззотта Фабіола Сулуага
| RD1-score7=8
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Джанет Лі Павлина Стоянова
| RD1-score8=4
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Морін Дрейк Луїс Флемінг
| RD2-score1=8
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Анна Кремер Мейлен Ту
| RD2-score2=1
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=

Посилання 
 ITF doubles results page 

Одиночний розряд
Bank of the West Classic, парний розряд